Salvojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Salvojaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (5,37 ha)
Salvojaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn